Cuvântul rom, scris ROM, Rom sau rom are mai multe înțelesuri în limba română, și/sau în alte limbi, desemnând (printre altele) nume de localități și de personaje, o etnie, un râu, o băutură alcoolică, și diferite acronime (provenite, mai ales, din limba engleză) mai frecvent sau mai puțin frecvent folosite.

Acronime

rom ca acronim

  rom, limbă, codul ISO al limbii vorbită de romi -- (ISO 639 alpha-2, rom).

ROM ca acronim

  ROM (MUD), bază de codificare, un acronim al unui baze de codificat de tip MUD.

   ROM, computere, acronim pentru Read-only memory, un anumit tip de memorie folosită în computere, o memorie care nu poate fi ștearsă ci doar citită.  

  ROM, mașină de exersat, acronim pentru Range of Motion, desemnând un dispozitiv de exersare complex, al cărui constructori pretind că ar face "minuni" în doar 4 - 5 minute de exersat zilnic. 

   ROM, muzeu, acronim pentru Royal Ontario Museum, muzeul oficial al Provinciei Ontario.  

   ROM, Olimpiade, o prescurtare pentru România folosită la Jocurile Olimpice. 

  ROM, ordin de magnitudine, acronim pentru aproximarea unui anumit ordin de magnitudine, Rough order-of-magnitude.

Băutură

   Rom, băutură alcolică, produs alcoolic de concentrație mai mare decât a vinului, obținut prin fermentare și distilare, adeseori obținut din trestie de zahăr.

Nume proprii

Capitala Italiei

  Roma, oraș, capitala Italiei, scrisă și pronunțată "Rom" în limba germană, limba daneză, respectiv în limba suedeză.

O etnie

Rom, etnie - (cunoscuți și ca rromi), o etnie originară din India, care a migrat în Evul Mediu în diferite valuri succesive în Europa (în secolele XII, XIII și XIV), formată din cei ce au fost sau sunt ultimii nomazi ai Europei, denumiți și țigani.

Localitate în Franța

  Rom, sat francez, o comună în departamentul Departamentul Deux-Sèvres în Franța

Localități în Germania

  Rom, sat în Eifel, sat în Eifel 

  Rom, comună în Mecklenburg-Vorpommern, sat german în județul Parchim (Landkreis Parchim), statul Mecklenburg-Vorpommern. 

  Rom, sat în Morsbach, sat german în județul Oberbergischen (Oberbergischen Kreis). 

Nume proprii inventate

  Rom, nume Ferengi, numele unui personaj aparținând civilizației imaginare Ferengi, din serialul american de televiziune de mare succes Star Trek, mai exact din seria Star Trek: Deep Space Nine (a se vedea și Seriile Star Trek). 

  Rom, numele Cavalerul Spațiului, personaj imaginar, un Galadorian, un "cavaler al spațiului" din Universul Marvel.

Râu

  Rom, râu, în Val Müstair, Elveția.

 O marcă de ciocolată 
 ROM Autentic - celebra ciocolată românească produsă din 1964 până în prezent.

Alte posibile sensuri

  ROMs''', folosit ca plural al unui acronim, s-ar putea referi la "CD-ROM images" al diferitelor jocuri și aplicații pe calculator.

Abrevieri
Băuturi
Nume proprii